2 miejscowości w Polsce: 
 Wysocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Wysocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk